Ottmár (Nikola) Meier (1911. – 1941.) bio je subotički komunistički ilegalac. Rodom je vojvođanski Židov. Po struci bio je student novinar, član mjesnog komiteta i sekretar okružnog komiteta KPJ. Bio je odgovorni urednik časopisa Híd.

Uoči rata bio je uhićen. Bilo je to siječnja 1941. Pred sami napad na Kraljevinu Jugoslaviju, 5. travnja je oslobođen. 9. rujna ga je mađarska kontrašpijunaža uhvatila u svoju zamku. Bio je interniran u logor u Topolju, a već 25. rujna u zloglasnu subotičku Žutu kuću, u kojoj je bio odjel mađarske okupacijske protuobavještajne službe. Osuđen je na smrt vješanjem. Od dvadeset i četvero iz njegove skupine kazna je preinačena devetorici ljudi na 15 godina robije, a ostali su javno obješeni u dvorištu vojarne. Presuda je izvršena 18. studenoga 1941. Obrazloženje za presudu bilo "komunističko organiziranje, priprema akcija sabotaže i vojna obavještajna služba u korist Sovjetskog Saveza." Kazna je sadržavala još neke okrutne odredbe: kojim će se redom objesiti osuđenike te kao drugo da su svi osuđenici morali nazočiti vješanju i gledati samo vješanje. Redom su obješeni István Lukács, Šime Tikvicki, Lazar Bačić, Rókus Simokovich, Antun Suturović, Laura (Lola) Wohl, Konstantin Lackenbach, Miklós Gerson, Miklós Schwalb, Gellért Perl, Ödön Kornstein, dr Kálmán Meier, Miklós Meier, zatim Ottmár Mayer i dr Adolf Singer. Na mjestu gdje su obješeni podignut je spomenik imena Balada vješanih koji je izradio subotički kipar Nandor Glid.

Izvori 
(srpski) Crtice o Žutoj kući - Subotica nekada, piše Stevan Mačković
(mađarski) Milan Dubajić: A SZABADKAI MUNKÁSMOZGALOM FEJLŐDÉSE 1870—1941-IG
(srpski) Janos Kiss: Komunisti Subotice - Balada vješanih 
(srpski) NIN Rođeni revolucionar -Milan Šarac: Ispovest generala Đoke Jovanića(2)

Jugoslavenski komunisti do 1945.
Životopisi, Subotica‎
Židovi u Srbiji